Нападение боевиков на Грозный:
 Нападение боевиков на Грозный (1996).
 Нападение боевиков на Грозный (2004).
 Нападение боевиков на Грозный (2014).